Volz peut faire référence à :

 Chris Volz
 David Volz
 Eric Volz
 Ferdinand E. Volz, mayor de Pittsburgh, Pennsylvania, 1854–1856
 Greg X. Volz
 Günther Volz
 Helmut Volz,  un physicien nucléaire allemand, 1911–1978.
 Jacob Volz, récipiendaire de la  Philippine-American War Medal of Honor
 John Volz (1936-2011), un représentant de United States District Court for the Eastern District of Louisiana.
 Paul Volz de Offenburg, universitaire
 Robert Volz, récipiendaire de la Medal of Honor
 Moritz Volz, footballeur allemand
 Nedra Volz
 Neil Volz

Voir aussi